Dornelas puede referirse a:

Dornelas, freguesia portuguesa del municipio de Aguiar da Beira.
Dornelas, freguesia portuguesa del municipio de Amares.
Dornelas, freguesia portuguesa del municipio de Boticas.
Dornelas, freguesia portuguesa del municipio de Sever do Vouga.
Dornelas do Zêzere, freguesia portuguesa del municipio de Pampilhosa da Serra.
Dornelas, parroquia española del municipio gallego de Silleda.